Ко́дрингтон () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Кодрингтон, Джейдон (род. 1984) — американский боксёр.
 Кодрингтон, Уильям Джон (1804—1884) — английский генерал, сын Эдварда Кодрингтона.
 Кодрингтон, Эдвард (1770—1851) — британский адмирал.

Географические объекты:
 Кодрингтон (город) — город в Антигуа и Барбуде